Rossinsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Rossinsaari (ö i Södra Savolax), Nyslott, 
 Rossinsaari (ö i Kymmenedalen), Kotka-Fredrikshamn, 

Robotskapade Finlandförgreningar